Neuviller-la-Roche est une commune française du département du Bas-Rhin ;
 Neuviller-sur-Moselle est une commune française du département de Meurthe-et-Moselle ;
 Neuviller-lès-Badonviller est une commune française du département de Meurthe-et-Moselle.

Voir aussi 
 Neuwiller